Gampsonema är ett släkte av svampar. Gampsonema ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gampsonema